Кубинский сельсовет

Вологодская область 
 Кубинский сельсовет Харовского района

Дагестан 
 Кубинский сельсовет Лакского района

Кабардино-Балкария 
 Кубинский сельсовет Баксанского района (упразднён в 2000-х)

Карачаево-Черкесия 
 Кубинский сельсовет Усть-Джегутинского района (упразднён в конце 1990-х)